Сан Хуан Тепеуксила има више значења:

 Општина Сан Хуан Тепеуксила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Тепеуксила (Сан Хуан Тепеуксила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику